Greenfields – località della statunitense in Pennsylvania
 Greenfields – singolo dei The Brothers Four del 1960
 Greenfields – album di Barry Gibb del 2021

Pagine correlate 
Greenfield